CIS is de afkorting van:
 Canadian International School (Singapore)
 Cancer Information Service
 Carcinoma in situ
 Career Information System
 Catering International and Services
 The Center for Imaging Science, Johns Hopkins University
 Central Information System
 Centre for Immigration Studies
 Centre for Independent Studies
 Centre for Islam and Science
 Centro de Intercambio y Solidaridad
 Centro de Investigaciones Sociologicas, een Spaans centrum voor sociologisch onderzoek
 Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung
 Chinese International School
 Christians in Science
 The Clinical Immunology Society
 Clinically Isolated Syndrome
 Cisalpino AG (CIS), sinds 1993 spoorwegonderneming
 Commonwealth of Independent States
 Communicatie- en Informatiesystemen
 Communities In Schools
 Confederacy of Independent Systems, een fictieve organisatie in het fictieve Star Wars-universum
 Conference of Independent Schools of Ontario
 Conservation International Suriname
 Consórcio de Informações Sociais
 Copenhagen International School
 Corporate Intelligence Society
 Council of International Schools
 Countryside Information System
 Stanford Center for Internet and Society

Zie ook
 Cis (doorverwijspagina)